Endocolium är ett släkte av svampar. Endocolium ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Endocolium